Stanisław Jaster (1892–1942) – żołnierz Legionów Polskich, major WP.
 Stanisław Gustaw Jaster – uciekinier z Auschwitz, żołnierz AK.